Katajasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Katajasaari (ö i Södra Österbotten), Järviseutu, 
 Katajasaari (ö i Birkaland, Södra Birkaland), 
 Katajasaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 
 Katajasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,83, long 26,57), 
 Katajasaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 63,95, long 29,95), 
 Katajasaari (ö i Kajanaland, Kajana), 
 Katajasaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland), 
 Katajasaari (ö i Mellersta Finland, Äänekoski), 
 Katajasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,67, long 27,15), 
 Katajasaari (ö i Norra Savolax), Kuopio, 
 Katajasaari (ö i Norra Österbotten), Oulunkaari, 
 Katajasaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala), 
 Katajasaari (ö i Birkaland, Tammerfors), 
 Katajasaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen), 
 Katajasaari (ö i Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari), 

Robotskapade Finlandförgreningar